

Фейрмонт — місто, штат Міннесота
 Фейрмонт — місто, штат Північна Кароліна
 Фейрмонт — місто, штат Оклахома
 Фейрмонт — місто, штат Західна Вірджинія
 Фейрмонт — селище, штат Небраска
 Фейрмонт — переписна місцевість, штат Іллінойс